24-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 24-я армия (Германия)
 24-я армия (СССР)